Zeiger steht für:

 langgestreckte, dünne Stäbe, die an mechanischen Uhren die Stunden und Minuten anzeigen, siehe Uhrzeiger
 ein bewegliches Teil an einem Zeigermessgerät
 Digitus, liturgisches Gerät
 Jad, liturgisches Gerät
 Zeiger (Informatik), in der Programmierung eine Variable, die auf eine andere Variable verweist
 eine mathematische Form zur Darstellung von periodischen Vorgängen, siehe Zeigermodell
 Zeiger (Berg), in den Allgäuer Alpen
 Zeigerpflanze, als Kurzform 

Zeiger ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Zeiger (* 1992), deutscher Synchronsprecher
 Herbert Zeiger (1925–2011), US-amerikanischer Physiker
 Ivo Zeiger (1898–1952), deutscher römisch-katholischer Theologe und Jesuit
 Joanna Zeiger (* 1970), US-amerikanische Triathletin
 Karl Zeiger (1895–1959), deutscher Mediziner
 Philipp Zeiger (* 1990), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Eingabezeiger
 Feinzeiger
 Feuerzeiger
 Seiger (Begriffsklärung)
 Verzeigerung
 Zeigertelegraf 
 Zeigegerät 
 Zeigen
 Zeigestock